«Me Against the Music» () — первый сингл американской певицы Бритни Спирс из её четвёртого студийного альбома In the Zone (2003), записанный при участии Мадонны, выпущенный 14 октября 2003 года на лейбле Jive Records. Песня была написана исполнительницами в сотрудничестве с Кристофером Стюартом, Пенелопой Магнет и другими авторами для четвертого студийного альбома Спирс In the Zone (2003).

В песне заметно влияние хип-хопа и использование фанк гитар. Критики считали, что это был сильный танцевальный трек. Песню ждал коммерческий успех. Она достигла вершин хит-парадов в таких странах, как Австралия, Дания, Венгрия, Ирландия и Испания.

История дуэта 
Накануне выступления на церемонии VMA'03 совместно с Мадонной, Бритни репетировала в соседнем зале танец под уже записанный заглавный трек с будущего альбома. В этот момент мимо проходила Мадонна, которая, услышав запись, решила зайти внутрь. Она спросила: "Это твой новый сингл?" Бритни утвердительно покачала головой. "Тогда я хотела бы поучаствовать в нём!", - воскликнула Мэдж. 
Так и родился на свет первый дуэт Бритни (на самом деле, на первом альбоме у Бритни есть ещё один трек, записанный в дуэте с Доном Филиппом), выпущенный в качестве сингла.
Сольную же версию Me Against the Music Бритни исполнила единожды во время выступления на NFL Kickoff Live 2003. Одновременно с этим, это было её официальное возвращение после личных проблем 2002 года.

Коммерческий успех 
25 октября 2003 года, песня «Me Against the Music» дебютировала под #50 в чарте Billboard Hot 100. Это был 10-й хит Спирс в чартах, а также первая запись, в которой она является соавтором. В карьере Мадонны, «Me Against the Music» — это 50-й сингл, вошедший в чарт, спустя 20 лет после её первого появления в Hot 100 с песней «Holiday».

Видеоклип

Разработка 
Видеоклип на «Me Against the Music» был снят в течение трёх дней в октябре 2003 года, в Silvercup Studios в Лонг-Айленд-Сити в Нью-Йорке.

Описание 
Видео начинается с того, что Бритни паркует свою машину марки Mazda и входит в ночной клуб Нью-Йорка.

Список композиций

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 

Песни Бритни Спирс
Синглы 2003 года
Песни по алфавиту
Песни 2003 года
Песни, написанные Бритни Спирс
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни-дуэты
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Песни о танце